Flores se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 David A. Flores
 Glenn Flores
 Gustavo E. Flores
 Oscar Flores